Альболодуй () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 70 км². Население — 645 человек (на 2013 год). Расстояние — 34 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страничка мэрии
 Институт статистики автономного сообщества Андалусии — Альболодуй
 www.Alboduy.net

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии